— японская компания, издатель и разработчик видеоигр. Широко известна благодаря играм для NES и Super NES. Большинство игр Pack-In-Video выходили только для японского рынка.

История 
Pack-In-Video было основано в 1970 году.
В 1996 году компания была объединена с подразделением Victor Entertainment и стала называться Victor Interactive Software (теперь часть Marvelous Entertainment).

Изданные игры

Game Boy 
 Luna Lander
 Minesweeper
 Trump Boy

PlayStation 
 Downhill Snow

Sega Saturn 
 Wangan Dead Heat
 Wangan Dead Heat + Real Arrange

Super NES 
 AIII S.V.: Super A-Train 3
 Atlas: Renaissance Voyager
 Monstania
 Umi no Nushi Tsuri
 Magical Pop'n
 Tony Meola's Sidekick Soccer

PC Engine 
 Armed Formation F
 Aurora Quest: Otaku no Seiza in Another World
 Deep Blue
 Metal Angel
 Metal Angel II
 Obocchamakun

Virtual Boy 
 Virtual Fishing

MSX&MSX2 
 Rambo
 Super Rambo Special
 Space Camp
 Young Sherlock
 Labirynth
 Family Billiards
 Gunjin-Shogi
 Champion Yosuke-Ide's Mah-Jong
 The GOLF
 Predator
 Silviana

Разработанные игры

3DO 
 Scramble Cobra

PC-FX 
 Boundary Gate: Daughter of Kingdom

PlayStation 
 Umi no Nushi Tsuri: Takarajima he Mukatte

Super NES 
 Umi no Nushi Tsuri
 Harvest Moon

NES 
 Die Hard
 Friday the 13th
 Predator
 Rambo

Ссылки 
 Разработанные и выпущенные игры

Производители компьютерных игр Японии
Закрытые компании, занимавшиеся компьютерными играми
Производители компьютерных игр по алфавиту